Дмитрий Николаевич Толкунов (; 27 мая 1979, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский хоккеист, защитник.

Карьера 
Хоккеем начал заниматься в 1986 году в юношеском клубе «Сокол». Первым тренер — Константин Гаврилов. В сезоне 1995-96 дебютировал в составе «Сокола» в Российской хоккейной лиге, выйдя на лед лишь в одном матче в котором отметился голом. Остаток сезона провел в «ШВСМ», выступающей в ВЕХЛ.

В Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL) играл за клубы «Галл Олимпикс» и «Бьюпорт Гарфенгс» и «Квебек Ремпартс». В составе «Ремпартс» выиграл регулярный чемпионат и два раза получал Трофей Жана Ружо.

1 октября 1998 года Дмитрий Толкунов на правах свободного агента подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Однако в Национальной хоккейной лиге не провел ни одной встречи.

Сезон 1999/00 играл в Интернациональной хоккейной лиге (IHL) за «Кливленд Ламберджэкс», где 65 играх набрал 15 очков (3 шайбы и 12 передач). В серии плей-офф Кубка Тернера Толкунов провел 8 матчей.

С 2000 по 2003 года играл в Американской хоккейной лиге (AHL) в составе «Норфолк Эдмиралс», где за три сезона в общем набрал 60 очков (7 голов и 53 передачи).

8 сентября 2003 года Дмитрий Толкунов подписал контракт с российским клубом «Локомотив», однако сыграл лишь 6 матчей в сезоне 2003/04, после чего перешёл в хабаровский «Амур». В «Амуре» провел 27 встреч (1 шайба и 2 передачи).

Сезон 2004/05 начал в клубе «Сибирь», но уже после трех игр вернулся «Амур».

Следующий сезон 2005/06 провел в новокузнецком «Металлурге».

Сезон 2006/07 играл в Белорусской экстралиге в составе минского «Динамо», где стал чемпионом Белоруссии. Часть сезона 2006/07 выступал в украинской лиге за броварский «Беркут».

В сезоне 2007/08 снова выступал за «Динамо» Минск.

В 2008 году, спустя 13 лет вернулся в «Сокол» и выиграл чемпионат Украины 2008-09.

Сезон 2009/10 провел в минской «Юности». В составе «Юности» дебютировал 18 ноября 2009 года в матче против «Керемина»/ В этом сезоне стал двукратным чемпионом Белоруссии.

Сезон 2010/11 начал в венгерском клубе «Ференцварош», затем перешёл в донецкий «Донбасс».

В 2012 году вернулся в «Сокол».

Международная 
В составе сборной Украины участник зимних Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк Сити. Участник чемпионатов мира 2002, 2004, 2005, 2009 и 2010 годов.

Статистика

Международная

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (2007, 2010)
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2007, 2016)
 Чемпион Украины (2011, 2012, 2015)
 Бронзовый призёр ПХЛ (2013)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 
 Профиль на сайте ХК «Донбасс» 

Хоккеисты Украины
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки «Квебек Ремпартс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Беркут» Киев
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Ференцварош»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Белый Барс»
Игроки ХК «АТЭК»
Игроки ХК «Дженералз»
Игроки ХК «Прогым»
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года